Гречишкино:

 Гречишкино — село, относится к Новоайдарскому району Луганской области Украины.
 Гречишкино — железнодорожная станция Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.